Валенти́н Бори́сов:
Борисов, Валентин Михайлович (1924—1987) — советский учёный-востоковед, автор русско-арабского словаря, учебников арабского языка.
 Борисов, Валентин Тихонович (1901—1988) — советский композитор, профессор, заслуженный деятель искусств Украинской ССР.